Številne ladje so nosile ime Lusitania, poimenovane po starodavni rimski provinci na iberijskem polotoku. Najbolj znana je:                                                                                               

RMS Lusitania (splovljena leta 1906) - britanska potniška prekooceanska ladja družbe Cunard Line, ki je bila potopljena med prvo svetovno vojno

Druge ladje so: 
Lusitania (ladja iz leta 1805) - leta 1813 jo je zajela francoska fregata in izpustila ter je med letom 1826 in 1830 opravila kitolov v vodah okoli Papue Nove Gvineje.

SS Lusitania (ladja iz leta 1871) - leta 1901 je bila odstranjena iz službe v Novi Škotski pomorske plovne družba Orient 

SS Lusitania (ladja zgrajena leta 1906) - portugalska linijska ladja, ki je 18. aprila 1911 nasedla na Bellows Rock, Cape Point

Viri 
1.https://www.quora.com/Was-it-common-to-call-a-ship-Lusitania-How-many-different-ships-were-called-Lusitania

Imena ladij